

Geografia
Conyngham – comune (borough) statunitense, nello stato della Pennsylvania, nella contea di Luzerne

Persone
Albert Conyngham, I barone di Londesborough (Albert Denison, I barone Londesborough) – politico, diplomatico e numismatico britannico
Elizabeth Conyngham (Elizabeth Denison) – cortigiana inglese, amante di Giorgio IV
Francis Conyngham, II marchese di Conyngham – politico e ufficiale inglese
George Conyngham, III marchese di Conyngham – nobile e ufficiale inglese
Henry Conyngham, I marchese di Conyngham – nobile e politico inglese
Jane Conyngham – pari britannica

Altro 
Marchese di Conyngham – titolo nobiliare britannico